Il doppio del torneo di tennis Mönchengladbach Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jens Knippschild e Jairo Velasco, Jr. che hanno battuto in finale Wim Neefs e Djalmar Sistermans 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jens Knippschild /  Jairo Velasco, Jr. (Campioni)
 Wim Neefs /  Djalmar Sistermans (finale)

 Luke Bourgeois /  Steven Randjelovic (primo turno)
 Paul Baccanello /  Vaughan Snyman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mönchengladbach Challenger 2001